

Acronimi 
 VEZ  – Biblioteca civica di Mestre, situata nella Villa Erizzo

Geografia 
 Vez  – comune dell'Oise (Francia)
 Vez  – fiume del Minho, affluente del Lima (Portogallo)
 Věž  – comune del distretto di Havlíčkův Brod (Repubblica Ceca)